Wana, un opérateur de téléphonie mobile au Maroc.
 Wana, une ville des zones tribales du nord-ouest du Pakistan
 Les Wana, une population forestière de la province de Sulawesi central en Indonésie.

Nom de famille
 Amai Wana est un musicien

Autres
 « Wana Wana », une chanson raï de Mohamed Lamine
 « Wana Wana », une chanson de Khalid Bennani
 « Wana Nene Wana Nana », est une chanson jazz de Marcel Zanini
 « Wini Wini Wana Wana », est un album de musique du monde de Neger Ernst